Balza – motivo decorativo per gli abiti
 José Balza – calciatore venezuelano
 Balza – singolo del Pagante del 2012

Pagine correlate 
 Balze

Altri progetti